Мари́на Серге́евна Мошко́ва (род. 13 августа 1987, Ленинград) — российский . Сестра-близнец Татьяны Мошковой.

Биография 
Родились 13 августа 1987 года в Санкт-Петербурге. 

В 2006 закончила рисовальные курсы при Санкт-Петербургской Академии художеств.

С 2007 года работает режиссёром на студии «Петербург».

В 2009 – закончила СПбГУКиТ по специальности «режиссура анимации и компьютерной графики». 

Сорежиссёр (с Татьяной Мошковой) фильмов: «Проходной двор» (2007), «Ночные огни» (2012), «Провода» (2013). Автор фильмов: «В масштабе» (2007), «Трэш» (2010).

Фильмография

Режиссёрские работы 
 2007—2012 — Смешарики
 2008 — В масштабе
 2009 — Trash
 2012 — Ночные огни
 2012—2013 — Смешарики. Новые приключения
 2011—2017 — Смешарики. ПИН-код
 2014 — Провода
 2015—наст. время — Малышарики
 2015 — Мужчина познакомится
 2017—наст. время — Дракоша Тоша
 2018—наст. время — Малышарики. Танцуем и поём!
 2020—наст. время — Супер МЯУ
 2021—наст. время — ДиноСити

Сценарист 

 2008 — В масштабе
 2010 — Настоящая женщина
 2012 — Ночные огни
 2014 — Провода
 2015 — Мужчина познакомится
 2018—наст. время — Малышарики. Танцуем и поём!

Монтажёр 

 2008 — В масштабе
 2009 — Trash
 2012 — Ночные огни
 2014 — Провода
 2015 — Мужчина познакомится

Продюсер 

 2008 — В масштабе
 2009 — Trash
 2012 — Ночные огни

Оператор 

 2008 — В масштабе
 2008 — Выходной день
 2009 — Trash

Художник-аниматор 

 2007 — Проходной двор
 2008 — В масштабе
 2009 — Trash
 2014 — Провода
 2015 — Мужчина познакомится

Звукорежиссёр 

 2008 — В масштабе

Награды 

 30 марта 2018 — IV церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар" состоится 9 апреля в ТЮЗе.
 16 марта 2018 — Объявлены номинанты IV Национальной анимационной премии «Икар»
 19 июля 2017 — Названы участники XXIV Международного фестиваля анимации "Крок".
 9 марта 2017 — В конкурсе фестиваля "Золотой Кукер" в Болгарии - более 10 российских фильмов
 20 марта 2016 — Подведены итоги XXI Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале
 3 августа 2015 — "Провода" и "Совы нежные" стали победителями конкурса короткометражного кино «Окно в Интернет».
 15 декабря 2014 — XIX-й фестиваль "Золотая рыбка" раздал призы.
 26 октября 2014 — "Мой странный дедушка" и "Провода" - лауреаты международных кинофестивалей.
 21 июля 2014 — Гран-при за анимацию на фестивале в "Орленке" получила "Кукушка".
 18 октября 2011 — Фильмы российских аниматоров получили награды в Белграде.
 26 сентября 2010 — Подведены итоги XVII Международного фестиваля анимационных фильмов «КРОК - МИР ДЕТСТВА»
 19 ноября 2009 — В "Актовом зале" 22 ноября - фильмы Сергея Овчарова и его учеников.

Примечания

Ссылки 
 
 

Режиссёры по алфавиту
Режиссёры мультипликации России
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы России
Сценаристы XXI века
Монтажёры по алфавиту
Монтажёры России
Монтажёры XXI века
Кинопродюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры России
Кинооператоры по алфавиту
Кинооператоры России
Кинооператоры XXI века
Мультипликаторы России
Мультипликаторы XXI века
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения